Rapace – uccello predatore
 Rapace (araldica) – simbolo araldico
 Noomi Rapace – attrice svedese
 Ola Rapace – attore svedese